Ефросинья Андреевна Старицкая (1516 — 20 октября 1569) — княгиня, урождённая Хованская (потомок в IX колене великого князя литовского Гедимина), супруга Андрея Ивановича, князя Старицкого (2 февраля 1533 года).

Биография 

В 1533 году Евфросинья вышла замуж за младшего брата Василия III князя Андрея Старицкого. Их единственный ребёнок, Владимир, родился позже в том же году. После смерти мужа, поднявшего в Новгороде бунт против московского государя, вместе со своим сыном Владимиром в 1537—1540 годах находилась в заключении. В 1541 году по ходатайству князей Шуйских, возглавлявших опекунский совет над Иваном IV была освобождена вместе с сыном, которому вернули княжеский удел.

В марте 1553 года, во время тяжёлой болезни царя, бояре видели в сыне Ефросиньи кандидата на московский престол вместо сына Ивана IV царевича Дмитрия, к боярам примкнула и сама княгиня. Придворные разделились на две партии и победа досталась сторонникам царя. Была составлена крестоприводная запись на верность царевичу Дмитрию, которую Владимира заставили подписать, несмотря на возражения матери. К самой Ефросинье бояре трижды посылали требование «чтоб и она привесила свою печать к крестоприводной записи», что ею было сделано, но «много она бранных речей говорила».

Опала 

В мае 1563 года на Ефросинью и её сына был подан донос Ивану Грозному. Обвинённая «в неправде», она была насильно пострижена в Афанасьевском монастыре под именем Евдокии. Затем ей было позволено отправиться в основанный ею Воскресенский Горицкий монастырь и «поволи же ей государь устроити ествою и питьем и служебники и всякими обиходы по её изволению, и для береженья велел у неё в монастыре бытии Михаилу Ивановичу Колычеву да Андрею Фёдоровичу Щепотьеву да подьячему Андрею Шулепникову». Опальной княгине было разрешено сохранить при себе прислугу и ближних боярынь-советниц, которым было выделено несколько тысяч четвертей земли в окрестностях монастыря. Горицкий монастырь не стал для Ефросиньи местом тюремного заточения, ей разрешалось выезжать из него на богомолье в соседние обители.

Ефросинья известна своей златошвейной мастерской, устроенной ею в княжеской усадьбе, а затем перенесённой в Горицкий монастырь. Сохранилось 12 её работ, шесть из которых находятся в собрании Русского музея.

Гибель и почитание 
11 октября 1569 года вслед за убийством Владимира Старицкого и большей части его семьи по царскому приказу её утопили в реке Шексне вместе с сопровождавшими её монахинями (в их числе была невестка царя Иулиания (в иночестве Александра), жена его родного брата Юрия) и слугами. О её казни сообщает синодик опальных и князь Андрей Курбский:

Тела Ефросиньи и Иулиании были погребены в монастыре, и княгини стали почитаться местночтимыми Вологодскими святыми. Над их захоронением была возведена часовня, а в XIX веке каменный Троицкий собор, в котором над их могилой была установлена рака с надписью: 

В 2007 году в Горицком монастыре были найдены два женских погребения, которые, предположительно, принадлежат святым княгиням Ефросинье и Иулиании. Начался сбор материалов в Комиссию по канонизации святых РПЦ для установления им общецерковного почитания. По другой версии, её гробница находилась в Вознесенском соборе Московского кремля, в 1930 году саркофаг перенесли в подвал Архангельского собора.

В искусстве 

 В фильме «Иван Грозный» (1944 год) Сергея Эйзенштейна роль княгини Ефросиньи играет Серафима Бирман. Княгиня показана главой боярского заговора против царя Ивана IV.
 В телесериале «Иван Грозный» (2009 года) Андрея Эшпая роль княгини Ефросиньи играет Евгения Симонова.
 В телесериале «Грозный» (2020 года) роль княгини Ефросиньи исполняет Людмила Чиркова.

Примечания

Ссылки 
 Княгиня Ефросинья Старицкая

Насильно постриженные в монахи
Русские православные святые
Супруги старицких князей
Жертвы опалы Ивана Грозного
Ефросинья Андреевна
Монахини Русской православной церкви
Местночтимые святые
Похороненные в Вознесенском монастыре Московского Кремля
Утопленные
Персоналии:Горицкий Воскресенский монастырь
Основатели монастырей